Buck Adams (nome artístico de Stephen Charles Allen) (15 de novembro de 1955 - 28 de outubro de 2008) foi um ator pornográfico norte-americano.

Adams era um boxeador profissional e porteiro antes de entrar na indústria do cinema pornográfico no início de 1980, pouco depois de sua irmã Amber Lynn iniciar sua carreira no cinema adulto.  Ele fez sua estréia na direção com o filme Squirt em 1988.  Atuou em mais de 600 filmes e dirigiu cerca de 80.

Adams morreu em 28 de outubro de 2008, devido a complicações de insuficiência cardíaca. Havia sobrevivido a vários ataques cardíacos durante os anos 1990. Pouco antes de sua morte, ele construiu um estúdio onde pretendia produzir vídeos da Internet.

Prêmios e reconhecimentos 
 AVN Hall of Fame
 XRCO Hall of Fame
 1987 AVN Award – Melhor Ator (Video) – Rockey X
 1992 AVN Award – Melhor Ator (Filme) – Roxy
 1995 AVN Award – Melhor Ator (Filme) – No Motive

Ligações externas 
 
Interview and biography at LukeIsBack.com

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Mortes por insuficiência cardíaca